Báñez oder Banez ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Báñez (1528–1604), spanischer Dominikaner und Theologe
 Fátima Báñez (* 1967), spanische Politikerin
 Tamara Banez, deutsche Liedermacherin